Маргуля́н — еврейская фамилия.

Известные носители: Маргулян, Арнольд Эвадьевич (1879—1950) — советский оперный дирижёр, Народный артист РСФСР, Народный артист УССР.
 Маргулян, Борис Павлович (1919—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Маргулян, Лев Маркович (1903—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Маргулис